|-
| 39801 - ||  || 23 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39802 - ||  || 29 octombrie 1997 || Ondřejov || 
|-
| 39803 - ||  || 23 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39804 - ||  || 8 noiembrie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 39805 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 39806 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 39807 - ||  || 24 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39808 - ||  || 25 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 39809 Fukuchan ||  || 30 noiembrie 1997 ||  || T. Seki
|-
| 39810 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 39811 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 39812 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 39813 - ||  || 6 decembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 39814 - ||  || 7 decembrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 39815 ||  || 4 decembrie 1997 || Xinglong || 
|-
| 39816 ||  || 10 decembrie 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39817 - || 1997 YN || 20 decembrie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 39818 - ||  || 24 decembrie 1997 || Chichibu || 
|-
| 39819 - ||  || 28 decembrie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 39820 - ||  || 31 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39821 ||  || 5 ianuarie 1998 || Xinglong || 
|-
| 39822 - || 1998 BO || 18 ianuarie 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 39823 - || 1998 BV || 19 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 39824 - ||  || 19 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 39825 - ||  || 20 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39826 ||  || 19 ianuarie 1998 || Nachi-Katsuura || , T. Urata
|-
| 39827 - ||  || 19 ianuarie 1998 || Prescott || 
|-
| 39828 ||  || 21 ianuarie 1998 || Nachi-Katsuura || , T. Urata
|-
| 39829 - ||  || 17 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 39830 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 39831 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 39832 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39833 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 39834 - ||  || 23 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39835 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39836 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39837 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39838 - ||  || 26 ianuarie 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 39839 - ||  || 18 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39840 - ||  || 26 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39841 - ||  || 28 ianuarie 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 39842 - ||  || 29 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 39843 - ||  || 29 ianuarie 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 39844 - ||  || 29 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39845 - ||  || 28 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39846 - ||  || 26 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39847 - ||  || 20 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39848 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39849 Giampieri ||  || 13 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 39850 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39851 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39852 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39853 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39854 - ||  || 20 februarie 1998 ||  || 
|-
| 39855 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39856 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39857 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39858 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39859 - ||  || 17 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39860 ||  || 17 februarie 1998 || Xinglong || 
|-
| 39861 ||  || 21 februarie 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39862 ||  || 17 februarie 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 39863 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39864 Poggiali ||  || 26 februarie 1998 || Campo Catino || Campo Catino
|-
| 39865 - ||  || 22 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39866 ||  || 17 februarie 1998 || Nachi-Katsuura || , T. Urata
|-
| 39867 - ||  || 22 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39868 - ||  || 27 februarie 1998 ||  || 
|-
| 39869 - ||  || 21 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39870 - ||  || 23 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39871 - ||  || 27 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 39872 - ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39873 - ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39874 - ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39875 - ||  || 27 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 39876 - ||  || 27 februarie 1998 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39877 - ||  || 1 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 39878 ||  || 2 martie 1998 || Xinglong || 
|-
| 39879 ||  || 3 martie 1998 || Nachi-Katsuura || , T. Urata
|-
| 39880 - ||  || 15 martie 1998 ||  || , 
|-
| 39881 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39882 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39883 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39884 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39885 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39886 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39887 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39888 - ||  || 3 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39889 - || 1998 FG || 17 martie 1998 ||  || 
|-
| 39890 Bobstephens ||  || 23 martie 1998 || Ondřejov || 
|-
| 39891 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39892 - ||  || 23 martie 1998 ||  || , 
|-
| 39893 - ||  || 24 martie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 39894 - ||  || 26 martie 1998 || Haleakalā || NEAT
|-
| 39895 - ||  || 28 martie 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 39896 - ||  || 29 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 39897 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39898 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39899 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 39900 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-